

Сєверне — село, Абайський район, Карагандинська область
 Сєверне — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Сєверне — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Сєверне — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Сєверне — село, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область
 Сєверне — село, Федоровський район, Костанайська область

Сєверне — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Сєверне — село, Первомайський район, Алтайський край
 Сєверне — село, районний центр, Оренбурзька область

Сєверне — смт, Донецька область, Сніжнянська міська рада
 Сєверне — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Сєверне — село, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Сєверне — село, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Сєверне — селище, Донецька область, Ясинуватський район

Див. також 
 Сєверний